Die Deutsche Volleyball-Bundesliga 2009/10 wurde ausgetragen:

 bei den Herren, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2009/10 (Männer)
 bei den Damen, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2009/10 (Frauen)